Brother’s Keeper steht für:

 Brother’s Keeper (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Joe Berlinger (1992)
 Brother’s Keeper (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1998) 
 Brother’s Keeper, Originaltitel von Spuren in den Tod, US-amerikanisch-kanadischer Film von John Badham (2002)
 Brother’s Keeper (Kurzfilm), Kurzfilm von Martijn Smits (2008)
 Brother’s Keeper (2021), türkisch-rumänischer Film von Ferit Karahan (2021)

My Brother’s Keeper steht für:

 My Brother’s Keeper, Buch von Yehuda Bauer (1974)
 My Brother’s Keeper (2004), US-amerikanisch-kanadischer Film von Jordan Barker

Siehe auch:
 Brothers Keepers, Initiative gegen Rassismus und Fremdenhass
 Hüter meines Bruders